borowodory – związki boru i wodoru
 oksoborany – sole kwasów oksoborowych